Эрнст Йонли Параманга (; 31 декабря 1956, Тапоа, Французская Верхняя Вольта ) — политический и государственный деятель, премьер-министр Буркина-Фасо (6 ноября 2000 — 3 июня 2007), президент Экономического и социального совета Буркина-Фасо до марта 2015 г., дипломат, доктор наук.

Член партии Конгресс за демократию и прогресс (Буркина-Фасо).

Работал генеральным директором Национального фонда содействия занятости (FAPE). Занимал пост министра финансов с 2000 по 2002 год. В 2008—2011 годах был послом Буркина-Фасо в США.

С 1997 по 2012 год избирался членом Национального собрания (парламента) Буркина-Фасо.

Женат на дочери бывшего президента страны Сайе Зербо.

Награды 
 Великий офицер Национального ордена Буркина-Фасо
 Офицер Национального ордена Буркина-Фасо
 Орден Бриллиантовой звезды Китайской Республики

Ссылки 
 Биография
 Burkina-Etats-Unis : P. Ernest Yonli a présenté ses lettres de créance

Премьер-министры Буркина-Фасо
Политики Буркина-Фасо
Министры финансов Буркина-Фасо
Дипломаты Буркина-Фасо
Послы Буркина-Фасо в США
Выпускники Гронингенского университета
Выпускники Парижского университета
доктора наук
Депутаты парламента Буркина-Фасо
Премьер-министры, вступившие в должность в 2000 году